Гогохия — грузинская и абхазская фамилия.

 Известные носители
 Гогохия, Аполлон Зосимович (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гогохия, Владимир Ахлоевич (1894 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гогохия, Гадза Дзугуевич (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гогохия, Чичико Дзугуевич (1911—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Гогохия, Энрико (род. 1991) — грузинский спортсмен.